Grischa Niermann (Hannover, 3 november 1975) is een Duits voormalig wielrenner. Hij reed van 2000 tot 2012 voor de Nederlandse ploeg Rabobank. Na de Ronde van Spanje van 2012 beëindigde hij zijn professionele wielercarrière om ploegleider te worden van het Rabobank Continental Team.

Op 28 januari 2013 bekende hij epo te hebben gebruikt in de periode van 2000 tot en met 2003. Zijn bekentenis volgde in een reeks van bekentenissen van voormalige renners van Rabobank. Niermann krijgt een half jaar schorsing opgelegd en kon na zijn schorsing terugkeren als ploegleider bij het opleidingsteam van de KNWU.

Sinds 2017 is hij ploegleider bij Jumbo Visma.

Belangrijkste overwinningen 
1998
 4e etappe Ronde van de Algarve
 Eindklassement van de Drei-Länder-Tour

1999
 Eindklassement Regio Tour

2001
 Eindklassement Ronde van Nedersaksen

2008
 4e etappe Regio Tour (tijdrit)

Resultaten in voornaamste wedstrijden 

|
|}

Externe links 

 
  Officiële website (archief)

Referenties 

Niermann, Grischa
Niermann, Grischa